A baseball hivatalos versenyszámként 1992-ben jelent meg a nyári olimpiai játékok programján, de bemutató jelleggel már több korábbi olimpián is szerepelt.

A NOB 2005 júliusi szingapúri döntése alapján a baseball 2012-től lekerült a játékok műsoráról – hasonlóan a női változatához, a softballhoz. 2006 februárjában a torinói ülésen a programba történő visszakerülésről szavaztak, de ezt is elutasították.

Éremtáblázat

Versenyszámok 

(b) = bemutató versenyszám

Résztvevők nemzetek szerint 
A 2020-as olimpiával bezárólag 18 különböző lobogó alatt indultak versenyzők ebben a sportágban a játékok során. Közülük mindössze egy nemzet képviseltette magát minden olimpián ebben a versenyszámban.

Magyarország még nem kvalifikálta magát olimpiai baseballtornára.

Érmesek 
Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel szerepelnek.

|-
|1992 Barcelona
|
|
|
|-
|1996 Atlanta
|
|
||
|-
|2000 Sydney
|
|
|
|-
|2004 Athén
|
|
|
|-
|2008 Peking
|
|
|
|-
|2020 Tokió
||
|
|
|}

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Softball a nyári olimpiai játékokon

Baseball